Campionatul Mondial de Futsal din 2000 a fost cea de-a patra ediție și a avut loc în statul Guatemala- America Centrală. În acest turneu Spania reușește să oprească Brazilia spre câștigarea celui de-al patrulea titlu învingând-o în finală cu scorul de 4-3, aceasta fiind cea de-a patra finală jucată la rând de Brazilia. În finala mică Portugalia se impune în fața Rusiei cu scorul de 4-2.

Participanți

Cele 16 echipe au fost împărțite în patru grupe, fiecare grupă a câte patru echipe.

Prima Rundă

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

A doua Rundă

Grupa E

Grupa F

Runda Finală

Semifinale

Finala Mică

Finala

Campioni

Clasament Turneu

Vezi și
 Campionatul Mondial de Futsal 1996
 Campionatul Mondial de Futsal 2004

Legături externe
FIFA Futsal World Championship Hong Kong 2000 , FIFA.com

Futsal
Campionate Mondiale
Competiții organizate de FIFA
2000 în sport